I II Asian beach games si sono svolti a Mascate, in Oman, dall'8 al 16 dicembre 2010.

Sport
  Beach handball (2)
  Beach kabaddi (2)
  Beach Sepak takraw (4)
  Beach soccer (1)
  Beach volley (2)
  Pallanuoto (1)
  Beach Woodball (4)
  Bodybuilding (6)
  Jet Ski (4)
  Nuoto maratona (4)
  Yacht racing (6) 
  Tent pegging (8)
  Triathlon (2)
  Sci nautico (6)

Medagliere

Altri progetti

Collegamenti esterni 

2010
Asian beach games
Asian beach games